Neville est un nom propre anglais, d'origine normande. Parmi les nombreux Neville (patronymes et prénoms de personnes, lieux, etc.) restés célèbres, on peut citer :

Patronyme

Maison de Neville 
 Anne Neville, épouse du roi Richard III d'Angleterre ;
 Anne de Beauchamp, épouse Neville, 16 comtesse de Warwick ;
 Cécile Neville (1415-1495), épouse de Richard d'York ; 
 George Neville, archevêque de York ;
 Henry Neville, diplomate anglais ;
 Isabelle Neville, fille de Richard Neville, comte de Warwick ;
 John Neville (1431-1471),  de Montagu ;

Autres 
 Aaron Neville (né en 1941), chanteur américain ;
 Anita Neville (née en 1942), femme politique canadienne ;
 Arthel Neville (née en 1962), actrice américaine ;
 Cadeyrn Neville (né en 1988), joueur de rugby à XV australien ;
 Emily Cheney Neville (1919-1997), journaliste et autrice américaine de littérature pour la jeunesse ;
 Gary Neville (né en 1975), footballeur anglais, frère de Phil Neville ;
 
 Harry Neville (1867-1945), acteur australien ;
 Helen Neville (1946-2018), psychologue et neuroscientifique américaine ;
 John Neville (1925-2011), acteur britannique ;
 Katherine Neville (née en 1945), romancière américaine ;
 Keith Neville (1884-1959), homme politique américain, ancien gouverneur du Nebraska ;
 Lucy Neville-Rolfe, baronne Neville-Rolfe (1953-), femme politique britannique ;
 Les Neville Brothers (Aaron, Art Charles, Cyril et Ivan), groupe musical de La Nouvelle-Orléans ;
 Philip Neville (né en 1977), footballeur international anglais  ;
 Stuart Neville (né en 1972), auteur britannique de romans policiers.

Prénom 
 Neville Chamberlain, ancien Premier ministre du Royaume-Uni
 Neville Londubat, personnage fictif de la saga Harry Potter
 Neville Marriner, chef d'orchestre britannique

Pseudonyme 
 Margot Neville, pseudonyme des sœurs Anne Neville (1887-1966) et Margot (1907-1975) Goyder, écrivains et dramaturges australiennes, autrices également de roman policier.
 Neville, pseudonyme d'un catcheur britannique.

Lieux 
 Néville, une commune de la Seine-Maritime, Haute-Normandie
 Néville-sur-Mer, une commune de la Manche, Basse-Normandie
 Neville (Nouvelle-Galles du Sud), en Nouvelle-Galles du Sud
 Neville (Ohio), en Ohio

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais